Борис Викторович Фальков (8 декабря 1946, Москва — 16 сентября 2010, Мюнхен) — русский поэт и прозаик, пианист.

Учился в Московской и Ленинградской консерваториях, пианист. Преподавал в Донецкой консерватории, концертировал, записал ряд дисков. С 1987 г. — в Германии, жил в Мюнхене. Автор романов и поэтических сборников. Умер 16 сентября 2010 года.

Библиография 

 Моцарт из Карелии: Роман. — Мюнхен: Graphiks Photos Art, 1989.
 Трувёр: Роман. — Мюнхен: Graphiks Photos Art, 1991.
 Десант на Крит. Из книги «Новелла новелл»: Сборник. — М.: Глас, 1994.
 Максималисты: Стихи. — М.: RA, 1997. (Совместно с В.Дурново.)
 Тарантелла. — М.: Вагриус, 2000.
 Максималисты-2: Стихи. — М.: Изд-во Романа Элинина, 2002. (Совместно с В.Дурново.)
 Ёлка для Ба. Горацио. — М.: Вагриус, 2002.
 Миротворцы: Провинциальная хроника времен Империи. Роман. — М.; СПб: Летний сад, 2006.
 Щелкунчики. Графиня СС. Вечный цыган. — М.; СПб.: Летний сад, 2007.
 Полное собрание сочинений в пятнадцати томах. Тт. 1—15. — М.: Летний сад, 2018.

Ссылки 
 Биобиблиографическая справка
 "Не стало Бориса Фалькова", газета "Русская Германия"
 Listen to his music on soundcloud.com

Русские писатели XX века
Русские поэты